Valy est un toponyme qui peut désigner :

Valy, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Valy, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie